Daniel Bomberg – tipografo e mercante d'arte belga
 David Bomberg –  pittore britannico di origini ebraiche e polacche